Limonesi – abitanti di Limone Piemonte
Limonesi – abitanti di Limone sul Garda